Kaschin ist der Name von:

 einer russischen Stadt in der Oblast Twer, siehe Kaschin
 eines russischen Komponisten, siehe Daniil Nikititsch Kaschin
 eines russischen Arztes, siehe Nikolai Iwanowitsch Kaschin, des Entdeckers der Kaschin-Beck-Krankheit
 eines russischen Investigativjournalisten, siehe Oleg Wladimirowitsch Kaschin